Losnummer steht für:

 die laufende Nummer eines Loses bei einer Lotterie
 die Chargennummer bei der Herstellung von Produkten, siehe Los (Produktion)